Dziesięciobój mężczyzn była jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas V Igrzysk Olimpijskich w Sztokholmie.

Przed 1911, wieloboje atletyczne kładły nacisk na konkurencje siłowe. Lecz na igrzyska w Sztokholmie przygotowano specjalny, złożony z dziesięciu konkurencji, wielobój lekkoatletyczny, który kładł nacisk głównie na szybkość i skoczność zawodników. Pierwsze znane zawody w dziesięcioboju lekkoatletycznym zostały rozegrane 15 października 1911 roku w Munster, w Cesarstwie Niemieckim (wygrana Karla von Halta) oraz w Göteborgu, w Szwecji (wygrana Hugo Wieslandera). W czerwcu 1912 roku, Wieslander wygrał także dwa dziesięcioboje przygotowawcze do startu na igrzyskach. Był faworytem gospodarzy do złota.

Rywalizację rozpoczęto 13 lipca biegiem na 100 metrów. Tego samego dnia rozegrano jeszcze skok w dal i pchnięcie kulą. 14 lipca miały miejsce: skok wzwyż, bieg na 400 metrów, rzut dyskiem i bieg na 110 metrów przez płotki. Ostatniego dnia, 15 lipca, rozegrano skok o tyczce, rzut oszczepem, a cały dziesięciobój zakończono biegiem na 1500 metrów.

Tydzień po zdobyciu złota Jim Thorpe zdobył kolejne, tym razem w pięcioboju. W dziesięcioboju pokonał Wieslandera prawie 700 punktami. Thorpe zwyciężył w trzech konkurencjach, w jednej zajął drugie miejsce, w czterech - trzecie, a w dwóch - czwarte.

W styczniu 1913 roku ogłoszono, że Thorpe w latach 1909-1910 grał w lidze baseballowej i przyjmował za to pieniądze, co wiązało się obowiązującą zasadą amatorstwa. MKOL zareagował szybko, odebrał mu wszystkie tytuły i zażądał zwrotu wszystkich zdobytych trofeów. Złoto i tytuł mistrzowski przyznane zostały Wieslanderowi.

W 1982 roku Thorpe został zrehabilitowany i ogłoszony współmistrzem razem z Wieslanderem. W 2022 Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił, że w porozumieniu ze Szwedzkim Komitetem Olimpijskim uznaje Thorpe’a za jedynego złotego medalistę w tej konkurencji.

Wyniki

Bieg na 100 metrów

Skok w dal 

| width="40%" align="left" valign="top" |

| width="60%" align="left" valign="top" |

|

Pchnięcie kulą 

| width="40%" align="left" valign="top" |

| width="60%" align="left" valign="top" |

Skok wzwyż 
Sześciu zawodników z 29 startujących nie pojawiło się na starcie czwartej konkurencji.

| width="40%" align="left" valign="top" |

| width="60%" align="left" valign="top" |

Bieg na 400 metrów 
Kolejnych pięciu zawodników, wliczając zajmującego szósta pozycję po skoku wzwyż Nilssona, nie pojawiło się na starcie. W zawodach pozostało 18 uczestników.

| width="40%" align="left" valign="top" |

| width="60%" align="left" valign="top" |

Rzut dyskiem 

| width="40%" align="left" valign="top" |

| width="60%" align="left" valign="top" |

Bieg na 110 metrów przez płotki 

| width="40%" align="left" valign="top" |

| width="60%" align="left" valign="top" |

Skok o tyczce 
Dwóch zawodników nie pojawiło się na starcie ósmej konkurencji. W zawodach pozostało szesnastu zawodników.

| width="40%" align="left" valign="top" |

| width="60%" align="left" valign="top" |

Rzut oszczepem 
Kolejnych dwóch zawodników nie pojawiło się na starcie, zmniejszając tym samym do czternastu liczbę zawodników pozostających w zawodach.

| width="40%" align="left" valign="top" |

| width="60%" align="left" valign="top" |

Bieg na 1500 metrów 
W zawodach pozostało jedynie dwunastu zawodników. Złoto zdobył Thorpe.

| width="35%" align="left" valign="top" |

| width="65%" align="left" valign="top" |

Przypisy

Bibliografia 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1912